MSW se može odnositi na:

 Mammal Species of the World, referentna zoološka publikacija
 Microsoft Windows, operativni sistem